Paul Edward Postma (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur pour l'EC Klagenfurt AC dans la ICEHL.

Biographie

Carrière junior 
Réclamé au septième tour par les Thrashers d'Atlanta lors du repêchage de 2007 de la LNH alors qu'il évolue pour les Broncos de Swift Current de la Ligue de hockey de l'Ouest. Postma retourne avec ces derniers pour la saison 2007-2008, mais après n'avoir disputé que deux rencontres avec les Broncos, ceux-ci l'envoient aux Hitmen de Calgary avec qui il reste jusqu'en 2009.

Carrière professionnel 
Devenant joueur professionnel à l'été 2009, il rejoint alors le club affilié aux Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago.

Le , Postma signe une prolongation de contrat de deux ans et 1,775 million de $ avec les Jets.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Bruins de Boston.

Étant agent libre, Postma décide de mettre un terme à sa carrière nord-américaine en acceptant un contrat d'un an avec les champions russes, l'Ak Bars Kazan de la KHL, le 15 août 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Broncos de Swift Current || LHOu ||4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Broncos de Swift Current || LHOu || 58 || 2 || 9 || 11 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
| 2006-2007 || Broncos de Swift Current || LHOu ||70 || 5 || 19 || 24 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0   
|-
| 2007-2008 || Broncos de Swift Current || LHOu || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Hitmen de Calgary || LHOu ||66 || 14 || 28 || 42 || 30 || 16 || 6 || 4 || 10 || 4    
|-
| 2008-2009 || Hitmen de Calgary || LHOu || 70 || 23 || 61 || 84 || 28 || 18 || 5 || 8 || 13 || 10    
|-
| 2009-2010 || Wolves de Chicago || LAH ||63 || 15 || 14 || 29 || 24 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2010-2011 ||Wolves de Chicago ||LAH ||69 ||12 ||33 ||45 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH || 56|| 13|| 31|| 44|| 32|| 15|| 1|| 9|| 10|| 14
|-
|2011-2012 || Jets de Winnipeg || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||27 ||7 ||11 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Jets de Winnipeg ||LNH ||34 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Jets de Winnipeg ||LNH ||20 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 4 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 42 || 2 || 4 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 26 || 2 || 0 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 65 || 1 || 13 || 14 || 15 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Bruins de Boston||LNH ||14 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Bruins de Providence||LAH ||13 ||1 ||8 ||9 ||4 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL ||57 ||8 ||20 ||28 ||12 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||10 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || NLA || 20 ||2 ||7 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || EC Klagenfurt AC || ICEHL || 20 || 8 || 14 || 22 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| EC Klagenfurt AC || ICEHL ||  || 

| 205 || 10 || 25 || 35 || 51 || - || - || - || - || -

Honneurs et trophées 
Ligue de hockey de l'Ouest
 Récipiendaire du trophée plus-moins remis au joueur ayant conservé le meilleur différentiel en 2009.
 Nommé dans la première équipe d'étoiles de l'Est de la ligue en 2009.
Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest (titulaire).

Transactions en carrière 
 Repêchage 2007 : réclamé par les Thrashers d'Atlanta ( de l'équipe,  au total).

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du EC Klagenfurt AC